Гуслянка — традиційний молочний продукт, кисляк з пареного молока

Топонім 

  — село в Білорусі, у Могильовському районі Могильовської області
 Гуслянка — село в Росії, у Кікнурському районі Кіровської області
  — річка в Росії, в Архангельській області

Див. також 
 Гулянка